Bellini ima više značenja:
 Bellini, Bergamo
 Bellini, Piacenza
 Bellini, Savona